Тагилони:
 Тагилони — село в Закавказье
 Тагилони — платформа Абхазской железной дороги